Русако́в Игорь Сергеевич — советский и российский тренер по фигурному катанию. Кандидат в мастера спорта СССР.  

Род., Чугуев, Чугуевский район (Харьковская область),  УССР СССР — , Москва, Россия.

Образование 
ГЦОЛИФК 1980,ГИТИС 1990.

Как спортсмен 
Фигурным катанием на коньках начал заниматься с 5 лет (стадион «Октябрь», Москва). Затем — секция фигурного катания на коньках Центрального стадиона «Динамо» (Москва).
 Тренер — Горбунова Галина Михайловна
 Хореограф — Бом Наталья Сергеевна.

Как тренер 
Тренер ЭСДЮШОР Стадиона Юных Пионеров (СЮП) (Москва). Игорь Русаков кроме тренерского образования, полученного в ГЦОЛИФКе 1980, закончил ГИТИС в 1990 как хореограф, что несомненно помогало ему ставить неординарные программы. Также он был специалистом прыжковой техники. В 1999-м И. Русаков впервые в истории поставил Климкину в произвольной программе два разных прыжка в четыре оборота - тулуп и сальхов. Его ученики нередко прыгали прыжки в обе стороны.

Ученики 

 Светлана Муравьева,
 Татьяна Рачкова,
 Александр Честных,
 Татьяна Плющева,
 Юлия Лебедева,
 Дарья Тимошенко
 Илья Климкин,
 Владимир Ганин,
 Вахтанг Мурванидзе,
 Михаил Мясков

Игорь Русаков и Илья Климкин 
Русаков тренировал Климкина с 1991 года и до конца своей жизни (2003).Под руководством Русакова Илья победил в Чемпионате Мира среди юниоров, был призёром Чемпионатов России уступая Плющенко и Абту, неоднократно побеждал на этапах мирового Гран-при, занял 2 место в финале Гран-при, снова уступив только Плющенко, был четвёртым на Чемпионате Европы и девятым на Чемпионате Мира. Не задолго до смерти И. Русаков передал И. Климкина другому известному тренеру Виктору Кудрявцеву. Кудрявцев не стал менять программу поставленную Русаковым, с которой Климкин занял третье место на Чемпионате Европы в сезоне 2003/2004.Русаков был не просто тренером для Ильи Климкина, он был частью его семьи, особенно после смерти отца Ильи в 1999 году.

О нём другие

Татьяна Тарасова, (тренер) 

«Игорь был творчески одаренным человеком. У него были свои приемы и подходы в освоении техники, он делал незабываемые программы!»

Татьяна Русакова (сестра Игоря Русакова) 
«Он занимался с ребятами одержимо, с любовью. Илья Климкин, Вахтанг Мурванидзе, Максим Шипов, Татьяна Плющева, Татьяна Рачкова — все были талантливыми и перспективными, могли претендовать на медали. Игорь учил их всему, что знал, к чему пришел сам. В жизни руководствовался принципом „пусть малое, но самое лучшее“. Никаких полутонов! Если ставится программа, то сделать все по максимуму и идеально. 
Игорь был обстоятелен, аккуратен. Открытый, гостеприимный, человек,- никогда никому не завидовал, не делал зла, любил юмор. Он любил читать хорошие книги, ходил в театр, интересовался балетом.»

Илья Климкин (ученик Игоря Русакова) 
«Игорь никогда не был жестким с учениками, скорее требовательным. Когда папы не стало, Игорь заменил мне отца. Мы с ним сблизились — вместе проводили время, он меня сильно поддерживал. Все, чему научился у Игоря, я передаю теперь своим ученикам.»

Ирина Колганова (хореограф, коллега Игоря Русакова) 
«Он всегда был на льду на коньках — показывал то, что придумал. Потом спрашивал меня, можно ли это сделать и будет ли это гармонично смотреться. Он был талантливым постановщиком. Любил современный балет с ломаной пластикой, обладал авангардным мышлением. И во всем был на шаг впереди.»

Владимир Барац (тренер по фигурному катанию) 
«Вместе с Игорем мы учились в одной группе в ГЦОЛИФКе. Он меня всегда поражал своим огромным желанием узнать больше, найти новое, попробовать что-то ещё. Позже, после окончания института, мы, с моими учениками, приезжали к нему на тренировки и каждый наш приезд Игорь поражал меня своими новыми находками, и тем как его ученики легко выполняли задуманное им.

После его смерти, мы с нашими учениками и их родителями решили создать клуб, названный именем Игоря Русакова , чтобы сохранить память об этом замечательном человеке, спортсмене и тренере.»

Мария Русакова (дочь)
« Хотелось бы, чтобы люди помнили отца не только как спортсмена и тренера, добившегося неоспоримых достижений в Российском фигурном катании но и знали его как человека, со своим привычками, характером, во многом повлиявшими на составляющую методик обучения, программ. Думаю, его личность и судьба будут интересны многим будущим поколениям. Ведь он жил не только творчеством, безусловно опередившим свой век авангардностью и техникой, но и был для нас примером, иконой стиля, прекрасным наставником и любимым папой"

Ссылки 
 Официальный сайт: rusakovteam.online 
«В ЭТОМ ГОДУ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАМЯТИ И.С. РУСАКОВА» ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС ВСЕРОССИЙСКИХ» https://sport.center/v-etom-godu-sorevnovaniya-pamyati-i-s-rusakova-vpervye-poluchili-status-vserossiyskih/
10 самых титулованных фигуристов России https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fstats/933036.html

Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Тренеры по фигурному катанию
Тренеры по фигурному катанию России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма